Сумах:

 Сумах — пряность из молотых ягод.
 Сумах () — род кустарников и небольших деревьев семейства Сумаховых и виды растений этого рода.
 Сумах голый 
 Сумах — одно из названий некоторых видов растений рода Токсикодендрон семейства Анакардиевые (Anacardiaceae):
 ;
 ;
 ;
 .